Enchenopa är ett släkte av insekter. Enchenopa ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Enchenopa